Ermita kan syfta på:

 Ermita (kapell) – mindre kyrkobyggnad

Geografi

Honduras 

 La Ermita (ort i Honduras), Departamento de Francisco Morazán,

Mexiko 

 Ermita, Puebla, ort, Chichiquila, 
 Ermita, Veracruz, ort, Tatatila,